Camera di compensazione, o camera di controllo – forma organizzativa della 'ndrangheta
Camera di compensazione – istituzione finanziaria che fornisce servizi di compensazione